Johann Misler ist der Name folgender Personen:
 Johann Hartmann Misler (1642–1698), deutscher Theologe
 Johann Nikolaus Misler (1614–1683), deutscher Theologe